Mala kan syfta på:

 Mala, tätort i Hässleholms kommun, Sverige
 Mala (subprefektur), Centralafrikanska republiken
 Mala (Chongqing Shi), ort i Kina
 Mallow (ort i Irland), County Cork, Irland